Am Rande des Abgrund(e)s ist der Titel folgender Filme:
 Am Rande des Abgrundes (1922), österreichischer Stummfilm von H.K. Breslauer (1922)
 Am Rande des Abgrunds (1948) (Carrefour du crime), französischer Thriller von Jean Sacha (1948)
 Am Rande des Abgrunds (1982) (Five Days One Summer), amerikanisch-britisches Filmdrama von Fred Zinnemann (1982)